Father of the Bride, roman d' paru en 1949 qui a donné lieu à plusieurs adaptations cinématographiques :
 Le Père de la mariée (Father of the Bride), film américain réalisé par Vincente Minnelli (1950) ;
 Le Père de la mariée (Father of the Bride), série télévisée américaine (1961-1962) ;
 Le Père de la mariée (Father of the Bride), film américain réalisé par Charles Shyer (1991), remake du précédent ;
 Le Père de la mariée 2 (Father of the Bride Part II), film américain réalisé par Charles Shyer (1995), suite du précédent ;
 Father of the Bride, film américain réalisé par Gary Alazraki et sorti en 2022.